Адмиралте́йский остров:

 Адмиралтейский остров — часть территории Санкт-Петербурга:
 1-й Адмиралтейский остров.
 2-й Адмиралтейский остров.
 Адмиралтейский остров — остров в составе архипелага Александра, штат Аляска, США.

См. также 
 Острова Адмиралтейства — группа из 40 островов в архипелаге Бисмарка.
 Ново-Адмиралтейский остров
 Адмиралтейский канал
 Адмиралтейский мост
 Адмиралти